Love the World (album van Perfume), album van de Japanse groep Perfume
 Love the World (single van Perfume), single van de Japanse groep Perfume